

Patronyme 

 Christian Scherer (1947-2017), ingénieur français ;
 Fernando Scherer (1974-), nageur brésilien ;
 Hans Joachim Scherer (1906-1945), neuropathologiste allemand ;
 Jacques Scherer (1912-1997), professeur de lettres français ;
 Louis Dagobert Scherer (1771-1844) Capitaine de Napoléon, membre de la Légion d'honneur et Maire d'Ingersheim ;
 Marc Scherer (1908-1980), homme politique français ;
 Marie-Luise Scherer (1938-2022), journaliste et écrivain allemande ;
 Odilo Pedro Scherer (1949-), cardinal et archevêque brésilien ;
 Richard Scherer (19?-), karatéka allemand ;
 Sebastian Anton Scherer (1631-1712), compositeur et organiste allemand ;
 Stefanie Scherer (1996-), biathlète allemande
 Theodor Scherer (1889-1951), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Wilhelm Scherer (1841-1886), linguiste et germaniste autrichien.

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme allemand